Cet article présente la liste des footballeurs jouant ou ayant joué au Angers sporting club de l'Ouest.

Liste des joueurs 

Joueurs du SCO d'Angers ayant au moins fait une apparition en match officiel avec l'équipe première depuis la création du club 1919. Pour éviter les erreurs ces données seront mises à jour à la fin de chaque saison. Stats de la saison en cours (2019-2020) sur cette page.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

W

Y

Z 

 ¹: matchs et buts sous le maillot du SCO dans toutes les compétitions officielles
 ²: nationalité sportive ; certains joueurs possèdent plusieurs nationalités, mais ils ne peuvent jouer que pour une seule équipe nationale A

Joueurs les plus capés en compétitions officielles 
Le tableau ci-dessous recense les joueurs ayant joué au minimum 100 matchs sous les couleurs du SCO toutes compétitions confondues à la fin de la saison 2017-2018.

Joueurs dans les compétitions internationales

Équipes types

Notes et références 

Angers